

Lokalizacje

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Stráž pod Ralskem

Niemcy 
 Wartenberg – dzielnica Berlina
 Wartenberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding
 Wartenberg – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Vogelsberg
 Wartenberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Chełm Dolny
 Jadowniki Bielskie
 Otyń
 Parsów
 Syców

Szwajcaria 
 Wartenberg – góra w gminie Muttenz, w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Arlesheim

Osoby 
 Christiane Wartenberg – niemiecka lekkoatletka
 Johann Kasimir Kolbe von Wartenberg – pruski polityk
 Josephine Wartenberg – niemiecka wioślarka
 Mścisław Wartenberg – polski filozof
 Robert Wartenberg – niemiecko-amerykański neurolog

Inne 
 Wartenberg – ród

Zobacz też 
 Groß Wartenberg
 Wartberg
 Warteberg
 Wartenberg-Rohrbach
 Wartenburg